Евгений Николаевич Белов (7 августа 1990 года, посёлок Октябрьский, Свердловская область) — российский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, победитель этапа Кубка мира, двукратный чемпион мира среди молодёжи, серебряный призёр лыжной многодневки Тур де Ски 2015.

Карьера 
На юниорском уровне дважды становился вице-чемпионом мира, на молодёжных чемпионатах мира имеет на своём счету две золотые и три серебряные медали.

В Кубке мира Белов дебютировал 20 ноября 2010 года, в феврале 2011 года одержал свою единственную в карьере эстафетную победу на этапе Кубка мира. Кроме победы имеет на своём счету три попадания в тройку лучших на этапах Кубка мира, все так же в эстафетах. Лучшим результатом Белова в личных гонках на этапах Кубка мира является победа в интервальной гонке на 15 км в Швейцарском Давосе 16.12.2018 года. Лучшим достижением Белова в общем итоговом зачёте Кубка мира является 31-е место в сезоне 2010/11.

За свою карьеру принимал участие в одном чемпионате мира, на чемпионате мира 2011 года в Хольменколлене дважды становился 37-м, в спринте свободным стилем и в гонке на 15 км классическим стилем.

Использует лыжи производства фирмы Atomic, ботинки Alpina.

Дисквалификация 
1 ноября 2017 года признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Евгению Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал его результаты с Олимпийских игр 2014 года. Спортсменом была подана апелляция, и 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда она была полностью удовлетворена. Следствием стало признание отсутствия нарушения антидопинговых правил и отмена пожизненной дисквалификации. Результаты выступления на Олимпийских играх в Сочи были полностью восстановлены.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Победы на этапах Кубка мира (1)

Примечания

Ссылки 
 

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил